Sigmund Freud Privatuniversität steht für:

 Sigmund Freud Privatuniversität Berlin
 Sigmund Freud Privatuniversität Wien